Double Fine Productions — компанія-розробник відеоігор. Заснована в липні 2000 року Тімом Шефером після того, як він залишив LucasArts. Крім того, у компанії деякий час працював Рон Гілберт. Назва «Double Fine» походить із назви мосту Золоті Ворота. Компанія базується в Сан Франциско, Каліфорнія.

8 вересня 2006 року стало відомо, що Double Fine уклала контракт із Vivendi Games на видання її ігор. Після злиття Activision і Vivendi та утворення Activision Blizzard студія опинилась «за бортом», однак швидко здобула нового видавця в лиці Electronic Arts.

Проекти 

Першим проектом, що випустила компанія, є гра Psychonauts, що оповідає про ментально обдаровану дитину Разпутіна, який досліджує глибини підсвідомості людей, занурюючись у їх свідомість. Вона доступна на Xbox, PlayStation 2 та ПК. Гра відрізняється стилем і наповненістю ігрового всесвіту, завдяки чому отримала титул «гри року» за версією низки видавництв і в 2006 році отримала премію BAFTA в галузі комп'ютерних ігор за найкращий сценарій.

Другим проектом у листопаді 2007 року була анонсована гра Brütal Legend про рок-музиканта Едді Ріггса. Випуск відбувся в 2009 році.

Ігри

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Розробники відеоігор
Підприємства, засновані 2000
Розробники відеоігор США
Підприємства Сан-Франциско
Дочірні компанії Microsoft
Xbox Game Studios